Еле́на Алекса́ндровна Пано́ва () — российская легкоатлетка, специалистка по метанию диска. Выступает за сборную России по лёгкой атлетике с 2013 года, обладательница серебряной медали Универсиады в Казани, многократная победительница и призёрша первенств национального значения, участница чемпионата мира в Пекине. Представляет Москву и Владимирскую область.

Биография 
Елена Панова родилась 2 марта 1987 года в городе Кольчугино Владимирской области. Впоследствии проживала во Владимире.

Начала заниматься лёгкой атлетикой под руководством тренера С. В. Охапкина, позже была подопечной С. В. Котова и О. В. Диаздинова. Окончила Московскую государственную академию физической культуры. Состояла в МГФСО и ЦСКА.

Впервые заявила о себе в метании диска на взрослом всероссийском уровне в сезоне 2012 года, став четвёртой на зимнем чемпионате России по длинным метаниям в Адлере (после дисквалификации Дарьи Пищальниковой переместилась в итоговом протоколе на третью позицию).

В 2013 году на зимнем чемпионате России по длинным метаниям в Адлере стала серебряной призёршей, уступив только Екатерине Строковой. Будучи студенткой, выступила на домашней Универсиаде в Казани, откуда привезла награду серебряного достоинства — здесь её превзошла соотечественница Вера Ганеева.

На зимнем чемпионате России по длинным метаниям 2015 года в Адлере вновь получила серебро, снова проиграв Строковой, тогда как на летнем чемпионате России в Чебоксарах с результатом 63,22 метра взяла верх над всеми соперницами и завоевала золотую медаль. Попав в основной состав российской национальной сборной, удостоилась права защищать честь страны на чемпионате мира в Пекине — в итоге показала здесь результат 60,21 метра, не сумев преодолеть предварительный квалификационный этап.

В 2016 году была второй на зимнем чемпионате России по длинным метаниям в Адлере (после Ганеевой) и на летнем чемпионате России в Чебоксарах (после Строковой). Рассматривалась в качестве кандидатки на участие в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, однако в связи с отстранением Всероссийской федерации лёгкой атлетики в конечном счёте лишилась возможности поучаствовать в этих Играх, а также в других последующих международных соревнованиях.

В 2017 году одержала победу на зимнем чемпионате России по длинным метаниям в Адлере и на летнем чемпионате России в Жуковском. По итогам сезона была удостоена почётного звания «Мастер спорта России международного класса».

На чемпионате России 2018 года в Казани вновь превзошла всех соперниц и получила золото.

В 2019 году на чемпионате России в Чебоксарах стала бронзовой призёршей в метании диска.

В 2022 году перепроверка её допинг-пробы, сданной в мае 2015 года, показала наличие запрещённого вещества — в результате спортсменку дисквалифицировали, а все результаты, показанные с даты взятия пробы, аннулировали. Также в 2023 году её лишили звания мастера спорта России международного класса.

Примечания 

Метатели диска России
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Мастера спорта России международного класса по лёгкой атлетике
Легкоатлеты Москвы
Выпускники Московской академии физической культуры
Легкоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил